Wolfmayr ist der Familienname von:

 Andrea Wolfmayr (* 1953), österreichische Schriftstellerin und Politikerin (ÖVP)
 Hans Wolfmayr (* 1944), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Wolfmeier